Columbianum är ett släkte av mångfotingar. Columbianum ingår i familjen Siphonophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Columbianum